Garceau est un patronyme porté notamment par : 
 Antoine Garceau, réalisateur français ;
 Catherine Garceau (1978-), nageuse synchronisée canadienne ;
 Napoléon Garceau (1868-1945), politicien québécois ;
 Raymond Garceau (1919-1994), réalisateur, scénariste et producteur canadien ;
 Roger Garceau (1921-2001), acteur québécois.